Tabellen nedan listar varje lands totala skatteintäkter som procentuell andel av bruttonationalprodukten, det vill säga skattekvoten. 

Tabellen innehåller data för länderna i OECD och avser år 2018, förutom för Japan och Australien där OECD saknar data efter 2017.

Se även
Skattekvot

Källor

Skattekvot
Skatter efter land